Název Drieňovský potok má více vodních toků:

 Drieňovský potok (přítok Kutočného potoka) – pravostranný přítok Kutočného potoka na Slovensku v okrese Sobrance
 Drieňovský potok (přítok Slatiny) – levostranný přítok Slatiny na Slovensku v okrese Zvolen
 Drieňovský potok (přítok Východního Turce) – pravostranný přítok Východního Turce na Slovensku v okrese Revúca